O Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1970-71 (oficialmente Liga Nacional de Guatemala) foi a 19ª edição do campeonato do futebol da Guatemala. Este campeonato foi dividido em duas fases: a primeira consistia em turno e returno: os dois últimos iriam a uma repescagem com outros quatro times do Campeonato Guatemalteco de Futebol de 1970-71 - Segunda Divisão; a segunda fase era um octogonal com os melhores em turno e returno; dali sai o campeão. O campeão e o vice são classificados para a Copa de Campeões da Concacaf de 1971.

Participantes

Repescagem
Os clubes "América de Quetzaltenango" e "Escuintla" se juntaram aos clubes da divisão inferior "Juv. Retalteca", "Juv. Católica", "Fegua (antigo IRCA)" e "Antigua" para disputar a repescagem: Fegua e Escuintla jogarão na primeira divisão; os outros vão jogar a segunda divisão (dessa forma o América de Quetzaltenango é rebaixado e os outros permanecem na divisão inferior)

Campeão

Campeonato Guatemalteco de Futebol
1970 na Guatemala
1971 na Guatemala